Namnskylt kan vara:

 Namnskylt – en liten bricka som vanligen fästs utanpå kläderna och på vilken bärarens namn står, se namnbricka
 Namnskylt – som visar geografiskt information vid vägar, se lokaliseringsmärken